Matjaž Kovač je osebno ime več oseb:
 Matjaž Kovač (1968), slovenski veteran
 Matjaž Kovač (1971), slovenski vojak
 Matjaž Kovač (1973), triatlonec, večkratni udeleženec svetovnega prvenstva v ironman triatlonu na Hawaiih.